Ро́мны — село в Амурской области, административный центр Ромненского муниципального округа.

Также являлось административным центром Ромненского сельсовета.
В селе ромны имеется стриптиз бар

История 
Основано в 1907 году переселенцами из Роменского уезда Полтавской губернии.

16-20 декабря 1918 года в селе Ромны проходил 7-й съезд трудящихся Амурской области, на котором был создан Амурский областной исполком Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Председателем исполкома избрали Степана Шилова.

География 
Расположено в 37 км к северо-востоку от железнодорожной станции Поздеевка (на линии Белогорск — Завитинск).

От федеральной трассы Чита — Хабаровск до села Ромны около 26 км ( у села Знаменка).

Население 

По данным переписи 1926 года по Дальневосточному краю, в населённом пункте числилось 108 хозяйств и 547 жителей (277 мужчин и 270 женщин), из которых преобладающая национальность — украинцы (97 хозяйств).

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Ромненского района

Районные центры Амурской области
Населённые пункты Ромненского района